Язва — воспаление (анатомия).
Язва — деревня в Псковском районе Псковской области.
Язва — река в России.

См. также 
 Язвы
 Язьва